Luc Bruaud ou Luc Roubaud alias DJ Rien ou Luke Jeferson, est un DJ français, né en 1967 dans le sud de la France et mort le 18 octobre 2022.

Ses parents sont français originaires du Maroc, d'Azrou et de Casablanca.

Il commence une carrière de DJ  à l'âge de 20 ans et . Il lui faudra attendre 1997 pour participer au succès du groupe Phenomenal Club qu'est la chanson « Il est vraiment phénoménal ». En juin 1998, il produit le tube « Y a rien là », qui est resté au top 28 des charts pendant 16 semaines, puis « Tranquille » en décembre 1998, et enfin « Allo (y'a degun) » en juillet 2000. 

, il met fin à sa carrière d’artiste. En 2001, il crée le studio d’enregistrement WER Music Company pour devenir producteur de musique, notamment de Lââm et de Claude Barzotti, et se spécialise dans les remixs pour des artistes tels que M. Pokora, Magic System, Nâdiya, Leslie ou Patrick Sébastien.

Notes et références

Liens externes 

 Discogs

Disc jockey français
Naissance en 1967